L’oblast de Vinnytsia (en , Vinnyts’ka oblast’) est une subdivision administrative de l’Ukraine. Sa capitale est la ville de Vinnytsia. Il compte  en 2021.

Géographie 
L'oblast de Vinnytsia couvre une superficie de , dans l'ouest de l'Ukraine. Elle est limitée au nord par l'oblast de Jytomyr, à l'est par les oblasts de Kiev, de Tcherkassy et de Kirovohrad, au sud par l'oblast d'Odessa et par la Moldavie, et à l'ouest par les oblasts de Tchernivtsi et Khmelnytsky.

Population

Démographie 

Recensements (*) ou estimations de la population :

Structure par âge 
 0-14 ans: 15.6%  (hommes 124 877/femmes 117 668)
 15-64 ans: 66.8%  (hommes 503 478/femmes 533 947)
 65 ans et plus: 17.6%  (hommes 90 617/femmes 182 722) (2019 officiel)

Âge médian 
 total: 41.5 ans 
 homme: 38.1 ans 
 femme: 44.6 ans  (2019 officiel)

Villes 

Les villes de l'oblast sont les suivantes (population estimée au 01.01.2013) :
 Vinnytsia ()
 Jmerynka ()
 Mohyliv-Podilskyï ()
 Khmilnyk ()
 Haïssyn ()
 Koziatyn ()
 Ladyjyn ()
 Kalynivka ()
 Bar ()
 Toultchyn ()
 Berchad ()
 Hnivan ()
 Nemyriv ()
 Illintsi ()
Yampil ()
 Pohrebychtche ()
 Lypovets ()
 Charhorod ()
Chechelnik ( en 2015)

Lieux d'intérêt 
Le parc national de Karmelioukove Podillia.

Climat

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Vinnytsia
 Subdivisions de l'Ukraine

Liens externes

Notes et références 

Vinnytsia